Атлзајанка има више значења:

 Општина Атлзајанка (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Атлзајанка (Атлзајанка, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику